

Patronyme 

 Alfred Sturtevant (1891-1970), drosophiliste américain ;
 Edgar Howard Sturtevant (1875-1952), linguiste américain ;
 Edward Lewis Sturtevant (1842-1898), agronome et médecin américain ;
 Elaine Sturtevant (1930-2014), artiste américaine.

Toponymes 

 Sturtevant est un village du Comté de Racine, Wisconsin aux États-Unis.